Tchaharbagh,  un style de jardin persan ;
 Tchaharbagh ,  une avenue d’Ispahan.